Ламин:

Фамилия 
 Ламин, Владимир Александрович (род. 1936) — российский историк, доктор исторических наук, член-корреспондент РАН.
 Ламин, Насир (род. 1985) — ганский футболист.

Топоним 
 Ламин — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс.

Другие значения 
 Ламин A/C — белки человека, принадлежащие к семейству ламинов.

См. также 
 Ламины